Osoby:
 George Behrend – brytyjski historyk
 Gustav Behrend – niemiecki dermatolog
 Tomas Behrend – niemiecki tenisista
 Wilhelm Michael Theodor Behrend – gdański kupiec, przemysłowiec i polityk

Zobacz też:
 Behrendt
 Berend
 Berent